Municipio de Grand puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grand (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Grand (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.